Унион Буенависта има више значења:

 Унион Буенависта (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Буенависта (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Буенависта (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Буенависта (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Буенависта (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Буенависта (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Буенависта (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Буенависта (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Буенависта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику